Мільярдна частка — одиниця вимірювання концентрації та інших відносних величин, аналогічна за змістом відсотку чи проміле, становить одну мільярдну частину. Скорочене позначення ppb ( , читається «пі-пі-бі», «частин на мільярд») або млрд−1.

Перерахунок 
 1 ppb = 0,000001 ‰ = 0,0000001 % = 10−9
 1 % = 10000000 ppb
 1 ‰ = 1000000 ppb
 1 ppm = 1000 ppb
 1 ppb = 0,001 ppm

Концентрації 
 Масова концентрація 1 ppb = 1 мг/т = 1 мкг/кг = 1 нг/г.
 Об'ємна концентрація 1 ppb = 1 м³/км³ = 1 мм³/м³ = 1 мкм³/мм³

Посилання 
1. International Bureau of Weights and Measures (BIPM)  

Безрозмірнісні параметри